René Descartes, een Frans wiskundige en filosoof
Cartesius Lyceum, een middelbare school in Amsterdam
Cartesius is sinds juni 2013 de nationale supercomputer bij SURFsara Nationaal HPC Centrum.